Philippe Schelling, né le  à Schaffhouse, est un joueur suisse de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Carrière

En club 
Après avoir commencé le hockey sur glace avec les juniors du GCK Lions, Philippe Schelling débute en LNB avec le club de la banlieue zurichoise lors de la saison 2003-2004.

Il attend la saison 2007-2008 pour fêter sa première apparition en LNA avec le ZSC Lions. C'est la saison suivante qu'on lui octroie une place dans le contingent du club zurichois.

N'ayant jamais reçu sa chance à Zurich, et après avoir été trimbalé entre la LNA et la LNB, Philippe Schelling quitte son club formateur pour rejoindre le club voisin des Kloten Flyers.

En équipe de Suisse 
Bien qu'il n'ait jamais participé à des championnats du monde des moins de 18 ans ou junior, Philippe Schelling compte une sélection en équipe de Suisse élites. Il fait en outre partie du cadre élargi de la Nati.

Vie privée 
Sa sœur est la gardienne de but médaillée olympique Florence Schelling.

Palmarès 
CHL
Vainqueur en 2009 avec le ZSC Lions
Coupe Victoria
Vainqueur en 2009 avec le ZSC Lions

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2001-2002 || GCK Lions U20 ||  Juniors Élites A
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  || - || - || - || - || - || -
|-
|2002-2003 || GCK Lions U20 ||  Élite Jr. A
| 32 || 7 || 5 || 12 || 42 ||  || 5 || 1 || 1 || 2 || 4 || 
|-
|2003-2004 || GCK Lions ||  LNB
| 26 || 6 || 4 || 10 || 12 ||  || 6 || 0 || 1 || 1 || 0 || 
|-
|2003-2004|| GCK Lions U20 || Élite Jr. A
| 21 || 7 || 4 || 11 || 42 ||  || - || - || - || - || - || -
|-
|2004-2005 || GCK Lions ||  LNB
| 12 || 1 || 0 || 1 || 8 ||  || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || 
|-
|2005-2006 || GCK Lions ||  LNB
| 42 || 2 || 7 || 9 || 30 ||  || 4 || 0 || 1 || 1 || 0 || 
|-
||2006-2007 || GCK Lions ||  LNB
| 44 || 0 || 7 || 7 || 104 ||  || 10 || 1 || 3 || 4 || 8 || 
|-
|2007-2008 || ZSC Lions ||  LNA
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  || - || - || - || - || - || -
|-
|2007-2008|| GCK Lions || LNB
| 42 || 9 || 10 || 19 || 44 ||  || 4 || 1 || 0 || 1 || 2 || 
|-
|2008-2009 || ZSC Lions || LNA
| 26 || 0 || 2 || 2 || 2 ||  || 4 || 0 || 0 || 0 || 2 || 
|-
|2008-2009|| GCK Lions || LNB
| 17 || 1 || 2 || 3 || 46 ||  || - || - || - || - || - || -
|-
|2009-2010 || ZSC Lions ||  LNA
| 8 || 0 || 1 || 1 || 12 || -1 || 5 || 1 || 0 || 1 || 2 || 
|-
|2010-2011 || ZSC Lions ||  LNA
| 18 || 0 || 1 || 1 || 14 || -8 || - || - || - || - || - || -
|-
|2010-2011|| GCK Lions || LNB
| 26 || 4 || 5 || 9 || 75 ||  || - || - || - || - || - || -
|-
|2011-2012 || Kloten Flyers || LNA
| 50 || 1 || 5 || 6 || 32 || -3 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2 || -3
|-
|2012-2013 || Kloten Flyers || LNA
| 50 || 8 || 6 || 14 || 56 || +7 || 3 || 0 || 0 || 0 || 4 || -2
|-
|2013-2014 || Kloten Flyers || LNA
| 47 || 4 || 6 || 10 || 28 || -1 || 16 || 1 || 0 || 1 || 14 || +3
|-
|2014-2015 || Kloten Flyers || LNA
| 49 || 2 || 2 || 4 || 20 || +4 || 6 || 1 || 0 || 1 || 2 || 0
|-
|2015-2016 || Kloten Flyers || LNA
| 50 || 1 || 3 || 4 || 40 || +1 || 4 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0
|-
|2016-2017 || Lausanne HC|| LNA
| 46 || 4 || 6 || 10 || 16 || +2 || 4 || 1 || 1 || 2 || 4 || -2
|-
|2017-2018 || Lausanne HC|| LNA
| 45 || 2 || 3 || 5 || 55 || -6 || 6||1||1||2||0||1
|-
|2018-2019 || Lausanne HC|| LNA
| 21 || 0 || 0 || 0 || 4 || 0 || -|| - || - || - || - || -

|2008-2009 || ZSC Lions || CHL
| 6 || 0 || 1 || 1 || 4 || 0 || Vainqueur
|-
|2010 || ZSC Lions || Trophée européen
| 8 || 0 || 0 || 0 || 10 || ||  de la Division Centrale

Notes et références

Notes

Références

Naissance le 15 janvier 1985
Naissance à Schaffhouse
Joueur international suisse de hockey sur glace
Sportif zurichois
Joueur du GCK Lions
Joueur du ZSC Lions
Joueur du EHC Kloten
Défenseur de hockey sur glace